Makua (auch Macua, Makhuwa) bezeichnet
eine Ethnie in Mosambik, siehe Makua (Volk)
deren Sprache, siehe Makua (Sprache)
ein Getränk, siehe Macuá